Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Lindsay Davenport 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (finale)
 Venus Williams (campionessa)
 Assente
 Monica Seles (semifinali)

 Sandrine Testud (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Assente
 Chanda Rubin (quarti di finale)
 Anna Kurnikova (semifinali)
 Amy Frazier (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2000